

Geografia
 Chastain – area non incorporata degli Stati Uniti d'America, nello stato della Georgia

Musica
 Chastain – gruppo musicale heavy metal statunitense

Persone
 Brandi Chastain – ex calciatrice statunitense
 David Chastain – chitarrista, compositore e produttore discografico statunitense
 Jessica Chastain – attrice e produttrice cinematografica statunitense